Никола́й Фёдорович Ка́птерев (8 (20) июля 1847, село Клёново, Подольский уезд, Московская губерния — 18 (31) декабря 1917, Сергиев Посад) — русский историк, член-корреспондент Императорской Академии наук, ординарный профессор Московской духовной семинарии (1895). Старший брат П. Ф. Каптерева.

Биография 
Родился в семье сельского священника. Окончил Звенигородское духовное училище, затем Вифанскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию (1868). По окончании курса исторического отделения в 1872 году он был оставлен при Академии для подготовки магистерской диссертации. В 1874 году его монография «Светские архиерейские чиновники в древней Руси» была опубликована и блестяще защищена на открытом магистерском диспуте в Московской духовной академии. О защите диссертации дала отчёт газета «Современные известия» (1874, № 266); ректор Академии А. В. Горский в личном письме в самых лестных выражениях отметил научные заслуги ученика.

С 1874 года доцент по кафедре древней гражданской истории МДА; экстраординарный профессор с марта 1883 года, ординарный профессор с декабря 1895 года — после защиты диссертации «Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669—1707 гг.)». В 1898 году был удостоен звания заслуженного профессора. В мае 1905 года Вышел на пенсию по выслуге лет, почетный член МДА.

Одновременно преподаватель географии в сергиевопосадской мужской гимназии (1876–1878). Статский советник (1883).

Удостоен степени доктора церковной истории (1885), но К. П. Победоносцев отменил решение Совета МДА и утверждение Синода, запретив публиковать работы Каптерева о Патриархе Никоне (1888), лауреат Макариевской (1885) и малой Уваровской (1888) премий, доктор церковной истории (1891), член Международного конгресса по доисторической археологии и антропологии (1892) и Общества истории и древностей российских при Московском университете (1893).

Лауреат половинной Макариевской премии (1891, 1899), посетил Святую Землю, Константинополь и Рим, награжден орденами Св. Гроба Господня и Золотым Крестом с частицей Животворящего Древа (1900), действительный статский советник (1902).

В 1894—1902 и 1910–1912 годах — городской староста Сергиева Посада; организовал в городе мужскую и женскую гимназии, строительство городской больницы.

17 ноября 1910 года был избран членом-корреспондентом Академии наук по Историко-филологическому отделению. Лауреат Уваровской премии (1912).

В 1912—1917 годах был членом IV Государственной думы от Московской губернии; представлял в Думе Партию прогрессистов. Член комиссий: по старообрядческим делам (председатель), народному образованию, делам Православной Церкви, вероисповедным вопросам, для обсуждения законопроекта о новом уставе университетов, председатель Дмитровского уездного комитета по оказанию помощи беженцам (1915), член комиссии при МВД для пересмотра действующих законоположений по делам Римско-Католической Церкви в России (1917).

Член Поместного Собора по избранию от Государственной думы, не прибыл ввиду тяжелой болезни.

Скончался от воспаления лёгких. Похоронен на Вознесенском кладбище Сергиева Посада, уничтоженном в советское время.

Основные работы 
По сношениям России с православным Востоком
 «Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях» (М., 1884) pdf
 «Архидские архиепископы и подчиненные им иерархи разных кафедр, явившиеся в Москву за милостынею в XVI, XVII и в начале XVIII столетия» (1888)
 «Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством : (1669-1707 г.)» (докторская диссертация). - Москва : тип. А.И. Снегиревой, 1891. - 2, IV, 362, 93 с.; 24. pdf
 «Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVIII столетия» (СПб., 1895) pdf
 «Господство греков в Иерусалимском патриархате с первой половины XVI до половины XVIII века» : История патриархов иерусалим. : Сост. по соч. иерусалим. патриарха Досифея. - Сергиев Посад : 2 тип. А.И. Снегиревой, 1897. - 34 с.; 24.
 «Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством в текущем столетии» (СПб., 1898)
 «Приезд в Москву Павловского афонского монастыря архимандрита Исаии в 1688 году»
 «Приезд в Москву Иерусалимского патриарха Паисия в 1649 году»
 «Приезд в Москву за милостынею сербских иерархов разных кафедр и настоятелей разных сербских монастырей в XVI, XVII и в начале XVIII столетий»
По русской церковной истории
 «Светские архиерейские чиновники в древней Руси» (М., 1874, магистерская диссертация) pdf
 «Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа» (М., 1887).
 «Царь и церковные московские соборы XVI и XVII столетий» / Сергиев Посад: тип. Св.-Троиц. Сергиевой лавры, ценз. 1906. - 121 с.; 24. pdf
 «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» Том I (Сергиев Поссад 1909)
 «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» Том II (Сергиев Поссад 1912)
 «Ответ профессору Субботину: «Оправдание на несправедливые обвинения». Оттиски из №№ 8 и 9 Прав. Обозр. за 1888 год.
 «О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия славяно-греко-латинской академии» Прибавления Творениям св. Отцов, 1889, ч. 44. Кн. 4.
 «К вопросу о церковной реформе» // Богословский вестник 1905. т. 3, № 11
 «Власть патриаршая и архиерейская в Древней Руси в их отношении к власти царской и к приходскому духовенству.» // Богословский вестник 1905. т. 2, № 4
 «Суждение большого московского Собора 1667 года о власти царской и патриаршей» // Богословский вестник 1892. Т. 2. № 6.
 «Приезд в Московский Успенский собор Никона патриарха и дело Ростовского митрополиты Ионы»

Все работы, кроме книги: «Светские архиерейские чиновники в древней Руси» были написаны на основании архивных и рукописных материалов, до тех пор мало, а иногда и совсем не известных. Книга «Патриарх Никон», печатавшаяся в виде статей в журнале «Православное Обозрение», вследствие новых воззрений, проведенных им на время патриаршества предшественника Никона — Иосифа, и на действительное происхождение так называемых старообрядческих особенностей, вызвала против него нападения приверженцев старинных воззрений на историю старообрядства. Миссионерские противораскольничьи съезды требовали даже суда над автором. Дальнейшее печатание его статей о патриархе Никоне, по распоряжению К. П. Победоносцева, было запрещено, что не помешало большинству ученых признать воззрения автора правильными.

Каптеревские чтения 
Центр истории Византии и восточно-христианской культуры Института всеобщей истории Российской Академия наук с 2003 г. проводит ежегодные Каптеревские чтения.

Семья 
Жена — Вера Сергеевна (1856—1942) — дочь ректора Московской духовной академии Сергея Смирнова.

Сыновья:
 Павел Каптерев (1889—1955) — учёный, педагог.
 Сергей Каптерев (1895—1969) — историк, лингвист.

Литература 
 
 Николай Федорович Каптерев, 1847—1917: Некролог: Читано академиком М. А. Дьяконовым в заседании Отделения исторических наук и филологии 28 марта (10 апр.) 1918 г. Пг.: Тип. Рос. Акад. наук, 1918. С. 741—748. Отт. из: Изв. Рос. Акад. наук. 1918.
 Глава 10. Судьба профессора духовной академии. H. Ф. Каптерев и его труды // Буганов В. И., Богданов А. П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. — М.: Политиздат, 1991. — 526 с. ISBN 5-250-01235-3
 
 Соловьёв С. М. Памяти Н. Ф. Каптерева // Богословский вестник. 1918. — № 6-9. — С. 243—247.
 Каптерева-Шамбинаго Т. П. Дома и за границей. М.: Новый хронограф, 2009.

Ссылки 
 
  на сайте Богослов.Ру
 
 Сочинения Н. Ф. Каптерева
 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович

Выпускники Вифанской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Педагоги по алфавиту
Педагоги Российской империи
Историки по алфавиту
Историки церкви
Богословы по алфавиту
Богословы Российской империи
Прогрессисты
Действительные статские советники
Городские старосты Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Императорского православного палестинского общества
Преподаватели Московской духовной академии
Исследователи истории Русской церкви
Доктора церковной истории